Tansin peut désigner :
 Tansin, une localité située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso
 Tansin, une localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso

Homonymie de localités